Petersen steht für:

 Petersen, Familienname

Geografische Objekte:
 Petersen Bank, submarine Bank vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Petersen Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Petersen Peak, Berg im Coatsland, Antarktika
 Petersenspitze, Berggipfel des Weißkamms in den Ötztaler Alpen in österreichischen Bundesland Tirol
 Kap Petersen, Kap der Thurston-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Pedersen (Begriffsklärung)
 Pedersen, Pederson, Pederssøn
 Peterson, Petersson
 Pettersen, Petterson
 Peterssen, Pettersson
 Pietersen, Pieterson
 Petraeus
 Haus Petersen
 Petersen-Graph, 3-regulärer (also kubischer) Graph mit 10 Knoten
 Petersen-Methode, Methode zur Abschätzung der Größe einer Population von Tieren oder anderen Individuen, siehe Rückfangmethode
 Petersenpädagogik, siehe Jenaplan
 Petersen-Quartett
 Petersenspule, siehe Erdschlusskompensation
 Satz von Petersen, mathematischer Satz aus der Graphentheorie
 Petersen & Albeck, dänisches Unternehmen der Stahl- und Metallrecyclingbranche
 Petersen & Alpers, 1793 begründete und älteste im Familienbesitz befindliche Dienstleistungs-Reederei im Hamburger Hafen